Almudaina és un terme procedent de l'àrab المدينة (al-mudaina) 'la ciutadella', diminutiu de مدينة (madina) 'ciutat'. Ha deixat diversos rastres en català, entre els quals:
 Almudaina, vila valenciana del Comtat.
 La Serra d'Almudaina, serra que separa aquesta vila de la Vall de Seta.
 La Torre d'Almudaina, torre de guaita d'època almohade de la dita vila.
 L'Almudaina, barri de Palma on es trobava l'antiga ciutadella musulmana.
 Castell de l'Almudaina, castell que defensa aquesta ciutat i residència reial.
 La Almudaina, diari en castellà de la ciutat de Palma que en pren el nom.
 LAlmudaina d'Artà, antiga ciutadella islàmica de la vila mallorquina d'Artà on es troba el Santuari de Sant Salvador.